Włókniarz Białystok – polski klub piłkarski, z siedzibą w Białymstoku, założony w 1947.

Historia 

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Włókniarz” powstał w 1947 roku z połączenia 4 białostockich klubów: PKS – Włókniarz Fasty, WKS Orzeł, KS – Włókniarz Sierżana, KS – Pogoń Wasilków. Posiadał silne wsparcie licznych zakładów włókienniczych m.in. Kombinatu Fasty. Największą sekcją była piłka nożna i koszykówka kobiet, w najlepszym okresie swojej działalności funkcjonowały: koszykówka mężczyzn, siatkówka mężczyzn, sekcja kolarstwa, sekcja łucznicza, brydża sportowego, trójboju siłowego.

Klub swoją siedzibę miał przy ulicy Antoniukowskiej 60, znajdowały się tam boiska piłkarskie, tory łucznicze oraz wybudowana w 1990 roku hala sportowa. Był to największy tego typu obiekt w Białymstoku, posiadał trybuny oraz duże zaplecze socjalne. W 2007 roku w wyniku złej sytuacji finansowej zarząd klubu sprzedał ziemię oraz halę firmie developerskiej. W roku 2011 hala została zburzona a w jej miejscu powstało osiedle mieszkaniowe.

W sezonie 2013/14 sekcja męska piłki nożnej klubu występowała w klasie okręgowej (grupa: podlaska), z której wycofała się po rundzie jesiennej. Sekcja została reaktywowana i w sezonie 2021/22 seniorzy brali udział w rozgrywkach klasy A.

Klub posiada również seniorską sekcję piłki nożnej kobiet grającą w II lidze (grupa północna).

Nazwy klubu 

 MZKS Włókniarz Białystok
 Agnella Włókniarz Białystok
 KS Włókniarz Białystok

Sukcesy

piłka nożna 
 Najwyższy poziom ligowy – 1 x II liga (1973/74)
 III liga - 14 sezonów
 Wojewódzki Puchar Polski (OZPN Białystok) – 7 razy – 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1995/96

koszykówka kobiet  

 11 sezonów w Ekstraklasie (dawnej I Lidze)
 koszykarki grały w europejskim Pucharze Ronchetti

Klub w rozgrywkach ligowych

Bilans ligowy sekcji koszykówki kobiet

Znani zawodnicy, trenerzy 

 Marek Citko - wychowanek, później Jagiellonia, Widzew ... oraz reprezentacja kraju
 Andrzej Kulesza - wychowanek, później Jagiellonia
 Eugeniusz Hałaburda - trener koszykarek
 Wiesław Romaniuk - wychowanek, później Jagiellonia
 Łukasz Tupalski - wychowanek, później Jagiellonia, Cracovia, ...
 Ryszard Ostrowski - wychowanek

Stadion 
Klub rozgrywał mecze na Stadionie Włókniarza w Białymstoku (obiekt nieistniejący).

Obecnie drużyna seniorek klubu rozgrywa swoje mecze na boisku bocznym przy Stadionie Miejskim w Białymstoku na ul. Słonecznej 1.

Bibliografia 
 
 Gazeta Współczesna lata 1975-84

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Srona oficjalna
 Włókniarz Białystok na facebook.com 
 Włókniarz Białystok (sekcja męska) na 90minut.pl

 Włókniarz Białystok (sekcja żeńska) na kswlokniarz.pl
 Włókniarz Białystok (sekcja żeńska) na facebook.com
 Włókniarz Białystok (sekcja żeńska) na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w Białymstoku
 
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1947